

Persone
 Alessandro Zanni – rugbista a 15 italiano
 Enrique Zanni –  dirigente sportivo argentino
 Francesca Zanni – attrice, drammaturga e regista italiana
 Gino Zanni – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Giovanni Zanni – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Marco Zanni (1986) – politico italiano
 Mario Zanni – calciatore italiano, di ruolo terzino
 Mirko Zanni – sollevatore italiano
 Paola Zanni – calciatrice italiana, di ruolo difensore
 Reto Zanni – calciatore svizzero, di ruolo difensore
 Rolando Zanni – sciatore alpino italiano
 Sergio Zanni – scultore e pittore italiano

Altro
 Zanni – cognome italiano
 Zanni – maschera della commedia dell'arte

Pagine correlate
 Zanna (disambigua)